Die Liste der Registered Historic Places im Collin County führt alle Bauwerke und historischen Stätten im texanischen Collin County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden.

Aktuelle Einträge

Weblinks 
 Suchmaske Datenbank im National Register Information System, National Park Service

Collin County
!